Роккиджани:
 Роккиджани, Грациано (1963—2018) — немецкий профессиональный боксёр, выступавший в средней, второй средней, и полутяжёлой весовой категории.
 Роккиджани, Ральф (род. 1963) — немецкий боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории.